Divisió administrativa d'Oman, vegeu al-Sharkiyya
 Estat del Sudan (1991-1993), vegeu Estat de Kassala